Tułaczyk steht für:
 Tułaczyk-Gletscher, Ellsworthland, Antarktika

Personen:
 Sławomir Tułaczyk (* 1966), polnischer Geowissenschaftler